Mephisto fraserbrunneri: una espècie de peix de la família dels triacantòdids i de l'ordre dels tetraodontiformes.
 Mephisto (tanc): és el nom del tanc alemany capturat per les tropes australianes durant la Primera Guerra Mundial, actualment exposat al museu Queensland de Brisbane, Austràlia.
 Mephisto (film): és una pel·lícula de l'any 1981 dirigida per l'hongarès István Szabó, guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.